Новая ратуша:
 Новая ратуша (Висбаден)
 Новая ратуша (Выборг)
 Новая ратуша (Ганновер)
 Новая ратуша (Гданьск)
 Новая ратуша (Лейпциг)
 Новая ратуша (Мюнхен)

См. также 
 Ратуша
 Старая ратуша